Dobermann steht für:
 Dobermann, Hunderasse
 (3022) Dobermann, Asteroid
 Dobermann (Band), schwedische Metal-Band
 Dobermann (Film), französischer Film aus dem Jahr 1997

Dobermann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Dobermann (1944–2022), deutscher Fußballspieler
 Erich Dobermann (* 1910), deutscher Fußballspieler 
 Friedrich Louis Dobermann (1834–1894), deutscher Justizangestellter und Hundezüchter
 Jürgen Dobermann (* 1934), Entwickler der Europa-Kurzschrift
 Rudolf Dobermann (1902–1979), deutscher Weitspringer

Siehe auch:
 Doberman